

Musica
 UKG – acronimo di UK Garage, genere di electronic dance music.

Codici 
 ukg – codice ISO 639-3 della lingua ukuriguma